Кастехон-де-Торнос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь  км². Население — 70 человек (на 2010 год). Расстояние — 17 km desde calamocha км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля